Beaucaire ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Beaucaire (Gard) im Département Gard
 Beaucaire (Gers) im Département Gers

Beaucaire ist der Familienname folgender Personen:

 François de Beaucaire de Péguillon (1514–1591), französischer Theologe und Historiker